L’US Boulogne commence la saison 2009-2010 après avoir acquis la montée à la dernière journée de la saison 2008-2009 de Ligue 2.

Effectif

Gardiens

Défenseurs

Milieux

Attaquants

Transferts

Été 2009

Staff technique

La saison mois après mois

Juillet

Matchs amicaux

Coupe de la Ligue

Ligue 1

Phase aller

Phase retour 
 J20 Auxerre 0-0 US Boulogne CO 16 janvier 2010
 J21 US Boulogne CO 0-2 Valenciennes 20 janvier 2010
 J22 Bordeaux 0-0 US Boulogne CO 30 janvier 2010
 J23 US Boulogne CO 0-2 Montpellier 6 février 2010
 J24 Lille 3-1 US Boulogne CO 13 février 2010
 J25 US Boulogne CO 1-3 Le Mans 20 février 2010
 J26 Monaco 1-0 US Boulogne CO 27 février 2010
 J27 US Boulogne CO 0-0 Olympique Lyonnais 6 mars 2010
 J28 Nancy 1-3 US Boulogne CO 13 mars 2010
 J29 US Boulogne CO 2-0 Lorient 20 mars 2010
 J30 Paris SG 3-0 US Boulogne CO 28 mars 2010
 J31 US Boulogne CO 1-1 Toulouse 4 avril 2010
 J32 Lens 3-0 US Boulogne CO 10 avril 2010
 J33 US Boulogne CO – Olympique Marseille 17 avril 2010
 J34 Sochaux 0-3 US Boulogne CO 24 avril 2010
 J35 US Boulogne CO 3-3 OGC Nice 2 mai 2010
 J36 US Boulogne CO 0-1 Saint Etienne 5 mai 2010
 J37 Grenoble Foot 38 2-0 US Boulogne CO 8 mai 2010
 J38 US Boulogne CO 1-0 Rennes 15 mai 2010

Classement final 

L’US Boulogne CO termine cette saison de ligue  au classement avec 31 points.

Statistiques 
Dernière mise à jour :

Buteurs

Annexes

Liens externes 
 Site officiel de l'usbco
 Site de la ligue de football professionnel
 Ligue 1
 Coupe de France
 Coupe de la Ligue

Notes et références 

Boulogne
Saison de l'US Boulogne